

Astronomia
 23504 Haneda – asteroide della fascia principale

Persone
 Kenji Haneda – ex calciatore giapponese
 Takuya Haneda – canoista giapponese
 Toshio Haneda – astronomo amatoriale giapponese

Trasporti
 Aeroporto di Haneda – aeroporto di Tokyo, in Giappone